Khenchela (stad), stad in Algerije
 Khenchela (provincie), provincie in Algerije